Sezon 2002/2003 był 64. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 21 września 2002, a zakończył 24 maja 2003. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Mahir Halili, który w barwach klubu SK Tirana strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
 28 maja 2003, Tirana:KS Lushnja - Apolonia Fier 3 - 1

Zespół KS Lushnja utrzymał się w 1. lidze, natomiast drużyna Apolonia Fier z niej spadła.

Linki zewnętrzne 
 
 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2002 w Albanii
2003 w Albanii